Chyliny peut désigner en Pologne :

 Chyliny, village de la voïvodie de Mazovie
 Chyliny, village de la voïvodie de Podlachie